Le Cheerio est le chant de la Brabo, la régionale des étudiants flamands de Namur.

Particularités 
Ce chant est une reprise d'un chant populaire de la ville d'Anvers. Le texte est intégralement en néerlandais, avec quelques termes propres au dialecte anversois. Le Cheerio est depuis 1986 un chant estudiantin officiellement reconnu par l'Ordre Souverain de la Calotte (OSC).

Texte 

Cheerio (2x)

 In Antwerpen zingen ze zo
 Weg met de zorgen en weg met 't verdriet
 Zijn we sinjoren of zijn we het niet
 En zolang de sinjoren bestaan
 Zal Antwerpen nooit niet vergaan
 En we weten wat lol is
 Als buikske maar vol is
 De rest trekken wij ons niet aan

 Ja dat voelen we (2x)
 Aan ons hartje (2x)
 Ja dat voelen we (2x)
 Aan ons heel klein hartje
 En 't is al jaren lang bekend
 Dat 't alles is voor de student
 En 't is al jaren lang bekend
 Dat 't alles is voor de student

 En hebt gij meubelen?
 En hebt gij huisgerief?
 Dan kunt gij trouwen met uw lief

 Viva la bomma patatten met saucissen
 Viva la bomma patatten met salaa
 En daarbij een dikke cervela

Notes et références

Voir aussi
 Folklore étudiant en Belgique

Folklore étudiant en Belgique
Chanson du folklore étudiant